Бара де Галиндо има више значења:

 Бара де Галиндо (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бара де Галиндо (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику